Publio Ventidio Basso, generale romano (90 a.C.-prima del 27 a.C.)
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
Piazza Ventidio Basso di Ascoli Piceno.